Бо́рхерт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бернхард Борхерт (1863—1945) — прибалтийско-немецкий художник, который провёл большую часть своей жизни в Латвии.
 Борхерт, Вольфганг (1921—1947) — немецкий писатель, поэт и драматург.
 Борхерт, Йохен (род. 1940) — немецкий политик, министр.
 Борхерт, Томас (род. 1966) — немецкий актёр.
 Борхерт, Эрих Вильгельмович (1907—1944) — немецкий и советский живописец.
 Борхерт, Эрнст Вильгельм (1907—1990) — немецкий актёр театра и кино.

 Борхерт, Катрин (род. 1969) — немецкая и австралийская гребчиха-байдарочница;